Metra nebo METRA může být:

 tvar slova metro
 řecky děloha
 Metra Blansko – výrobce měřících přístrojů
 Metra (Chicago) – chicagský systém příměstských vlaků
 METRA Transit System – systém veřejné hromadné dopravy v Muscogee County v Georgii